John Dugdale peut faire référence à : 

 John Dugdale (1960), photographe d'art américain
 John Dugdale (1936), footballeur australien qui a joué pour les North Melbourne Kangaroos
 John Dugdale (1905–1963), journaliste britannique et homme politique du parti travailliste, député 1941–1963
 John Marshall Dugdale (1851–1918), l'un des premiers joueurs internationaux de rugby anglais
 John Dugdale (1835–1920), homme politique du parti conservateur, député de Nuneaton 1886-1892
 John Dugdale (1628-1700), officier d'armes anglais
 John S. Dugdale, entomologiste néo-zélandais

Voir aussi
 Sir John Dugdale Astley,  baronnet, d'Everley (1778-1842), député de Wiltshire 1820-1832, Wiltshire North, 1832-1835
 Sir John Dugdale Astley,  baronnet, d'Everley (1828-1894), député de Lincolnshire North 1874-1880